The Queen, che in lingua inglese significa la regina, può riferirsi a:

Cinema 
The Queen - La regina (The Queen) – film del 2006 di Stephen Frears

Musica 
I Queen – storico gruppo musicale rock britannico
The Queen – album del 2009 della cantante svedese Velvet
The Queen – singolo di Velvet, estratto dall'album omonimo
The Queen – album raccolta di Dalida, pubblicato nel 2004

Televisione 
The Queen – miniserie televisiva britannica del 2009

Pagine correlate 
Queen (disambigua)